Norwegische Orientierungslauf-Meisterschaften werden seit 1936 ausgetragen.

Anmerkung: Die folgenden Listen sind nicht vollständig!

Herren

Sprint

Kurz-/Mitteldistanz 
Bis 2003 hieß der Wettbewerb Kurzdistanz, seit dem Mitteldistanz.

Klassik-/Langdistanz 
Bis 2003 hieß dieser Wettbewerb Klassikdistanz, seit dem Langdistanz.

Ultralangdistanz 
Bis 2003 hieß dieser Wettbewerb Langdistanz, seit dem Ultralangdistanz.

Nacht

Damen

Sprint

Kurz-/Mitteldistanz 
Bis 2003 hieß der Wettbewerb Kurzdistanz, seit dem Mitteldistanz.

Klassik-/Langdistanz 
Bis 2003 hieß dieser Wettbewerb Klassikdistanz, seit dem Langdistanz.

Ultralangdistanz

Nacht

Weblinks 
 Ergebnisse orientering.no

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Norwegen
Orientierungslaufwettbewerb
Orientierungslauf